Start Something  () — второй студийный альбом валлийской рок-группы Lostprophets, выпущенный 2 февраля 2004 года на лейбле Visible Noise Records. Альбом достиг коммерческого успеха, достигнув 33 места в Billboard 200 и
высокие позиции в чартах по всему миру. В 2004 году альбом стал «платиновым» по версии BPI.

Запись 
Продюсером альбома был Эрик Валентайн. Он известен по работе с такими группами, как Queens of the Stone Age и Good Charlotte. MTV сообщило, что название альбома было выбрано по двум причинам. Во-первых, группа хотела мотивировать людей, которые хотели бы многое сделать, но никогда не имели повода для этого. Во-вторых, сами участники считают, что именно этот альбом — их первый серьёзный шаг в музыке, потому что Thefakesoundofprogress, задуманный сначала как очередное демо, не отражает их музыкальные стремления и способности.

Песни 
«Burn Burn», первый сингл со Start Something, был выпущен осенью 2003, став одной из самых успешных песен с альбома в рок-чартах. Сингл занял 81 место в Немецком чарте и 48 в
Австралийском. «Burn Burn» — единственный сингл, изданный в Германии.

«Last Train Home», второй сингл с альбома, был издан в январе 2004 и стал самым успешным. Это одна из самых узнаваемых и популярных композиций группы. Сингл достиг вершины чарта Modern Rock Tracks и десятого места в Mainstream Rock Tracks.

Последующие синглы стали не смогли повторить успех «Last Train Home». Третьим синглом стала песня «Wake Up (Make a Move)». В Modern Rock Tracks сингл занял девятое место, в Mainstream Rock Tracks — шестнадцатое. Следующие синглы, «Last Summer» и «Goodbye Tonight» заняли, соответственно, 13 и 42 места в Британском чарте синглов. В 2005 был выпущен последний сингл, «I Don’t Know», который предназначался только для радио.

Песня «To Hell We Ride» звучит в видеоигре Need for Speed: Underground от Electronic Arts. В самой игре название песни было заменено на «Ride».

Релиз и реакция 
Start Something стал для группы прорывом на мировую сцену. Он достиг 33 места в Billboard 200. Этот альбом обеспечил Lostprophets международное признание, став «золотым» в США и «платиновым» в Великобритании.

Но критики не сошлись в мнении об альбоме. Джонни Лофтус с Allmusic дал ему две звезды из пяти и не воспринял серьёзно. Кирк Миллер из Rolling Stone сравнил Lostprophets с Faith No More, а
Иана Уоткинса — с Майком Паттоном, и выставил оценку в три балла из пяти. Но были и более позитивные оценки от других порталов, к примеру, Drowned in Sound и HardcoreSounds.

Тур в поддержку альбома 
В поддержку Start Something группа гастролировала по Северной Америке, Европе, а в Австралии и Новой Зеландии — в составе
фестиваля Big Day Out.

Список композиций 

 «Make a Move» на этой версии переименована в «Wake Up (Make a Move)», «We Are Godzilla, You Are Japan» исключена, а «Sway» разделена на две части: «Sway» и «Outro».

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Lostprophets
Альбомы альтернативного рока
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала